Die Premier League 2022/23 ist die 31. Austragung der Premier League und gleichzeitig die 124. Saison der ersten englischen Spielklasse. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet und zwischen dem 14. November sowie dem 25. Dezember 2022 aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar unterbrochen.

Veränderungen gegenüber der Vorsaison 
Analog zu anderen Ligen darf ab dieser Saison auch in der Premier League jeder Klub pro Partie fünf Spielerwechsel durchführen.

Mannschaften und ihre Spielstätten 
Es nehmen 20 Mannschaften teil; die besten 17 Mannschaften der letzten Saison und drei Aufsteiger aus der EFL Championship. Die Angaben zu den Stadionkapazitäten zu Saisonbeginn stammen vom Handbuch der Premier League 2022/23.

Statistiken

Tabelle 

 || M / CL
 || rowspan="3" | CL

 || EL

 || rowspan="3" | 

Platzierungskriterien für Meisterschaft, UEFA-Wettbewerbe und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore – 5. Playoff

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Da der 7. Spieltag nach dem Tod der britischen Königin Elisabeth II. komplett abgesagt und im Anschluss zu mehreren verschiedenen Zeitpunkten der Saison nachgeholt wurde, wäre kein spieltagsweiser Vergleich möglich. Dementsprechend wird in der Saison 2022/23 auf einen detaillierten Tabellenverlauf verzichtet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler nach der Anzahl der Vorlagen und dann nach dem Nach- oder Künstlernamen sortiert.
 Stand: 12. März 2023

Wissenswertes

Allgemeines 
 Nach dem Tod der Königin Elisabeth II. am 8. September 2022 wurde der 7. Spieltag, der zwei Tage später begonnen hätte, verschoben.

Höchstwerte der Saison 
Stand: 12. März 2023
 Der bislang höchste Sieg war mit neun Toren Differenz das 9:0 des FC Liverpool gegen den AFC Bournemouth.
 Die bislang torreichsten Partien waren mit je neun Treffern:
 das 9:0 des FC Liverpool gegen den AFC Bournemouth
 das 6:3 von Manchester City gegen Manchester United
 Die am besten besuchte Partie war die von Manchester United gegen Manchester City am 14. Januar 2023, die 75.546 Zuschauer verfolgten.
 Die Torhüter mit den meisten absolvierten Spielen ohne Gegentor (12) sind Aaron Ramsdale (FC Arsenal) und Nick Pope (Newcastle United).
 Die meisten gelben Karten (64) erhielten Spieler des FC Fulham, die meisten roten (4) Spieler der Wolverhampton Wanderers.

Rekorde 
 Zwei Wochen vor Transferschluss brachen die Premier-League-Vereine ihren eigenen Sommertransferrekord aus dem Jahr 2017, der auch von keiner anderen Liga übertroffen wurde. Hatte er damals noch bei 1,62 Milliarden Euro gelegen, gaben die Vereine bis 23. August 2022 bereits 1,72 Milliarden aus. Am Ende der Transferperiode waren letztendlich 2,24 Milliarden Euro ausgegeben worden. Im Vergleich ist diese Summe etwa mehr als das Vierfache der 484 Millionen, die die Vereine der Bundesliga investiert hatten. Im Januar 2023 investierten die Vereine der Premier League weitere 829,86 Mio. Euro und übertrafen somit den bisherigen Ausgaberekord für eine Wintertransferperiode. Hierbei entfielen 329,50 Mio. allein auf den FC Chelsea.
 Der höchste Sieg der Premier-League-Geschichte war das 9:0 des FC Liverpool gegen den AFC Bournemouth. Seit Einführung der Premier League verloren nur der FC Southampton gegen Manchester United in der Saison 2020/21 sowie Ipswich Town in der Saison 1994/95 gegen Manchester United und der FC Southampton gegen Leicester City in der Spielzeit 2019/20 ebenso hoch.
 Erling Haaland (Manchester City) stellte mehrere Torrekorde auf: Am 5. Spieltag erzielte er sein 9. Saisontor und löste damit Sergio Agüero als Rekordhalter ab, der in der Saison 2011/12 bis zu diesem Zeitpunkt achtmal getroffen hatte. Am 6. Spieltag folgte sein 10. Saisontor, womit der Norweger den Rekord von Micky Quinn aus der Saison 1992/93 einstellte. Darüber hinaus brauchte Haaland für seinen zweiten Hattrick fünf Premier-League-Spiele; den Rekordwert hatte zuvor Demba Ba gehalten, der hierfür 21 Premier-League-Partien benötigte. In seinem 14. Premier-League-Spiel erzielte Haaland sein 20. Tor; der bisherige Rekordhalter Kevin Phillips hatte dafür in der Saison 1999/2000 21 Spiele benötigt.
 Mit einem Kurzeinsatz am 8. Spieltag wurde Ethan Nwaneri (FC Arsenal) mit 15 Jahren und 181 Tagen zum jüngsten Spieler der englischen Erstligageschichte. Er unterbot somit den bisherigen Altersrekord von Derek Forster aus dem Jahr 1964.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Premier League 2022-23 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2022/23
Fußballsaison 2022/23